Häståstjärn kan syfta på:
Häståstjärnen, Värmland, sjö i Forshaga kommun, 
Häståstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn